

Cinema 
Curses! – film del 1925 diretto da Roscoe Arbuckle

Informatica 
Curses – libreria software

Musica 
Curses – album dei Vanna del 2007
 Curses – album dei Future of the Left del 2007
Curses – EP dei Rotten Sound del 2013

Televisione 
 Curses! – episodio della seconda stagione di Brandy & Mr. Whiskers

Videogiochi 
Curses – avventura testuale